Ergersheim (Bas-Rhin)
 Ergersheim (Németország)